Кладовище радянських військовополонених — кладовища радянських військовополонених у різних країнах світу.

Кладовище радянських військовополонених (Нова Вільня) — кладовище у Вільнюсі.

Кладовище радянських військовополонених (Замбрув) — кладовище в Замбрув.

Військові ритуали